Sainte Aurélie désigne plusieurs saintes chrétiennes :

 Aurélie et Néomésie (?), deux sœurs légendaires, vierges et pèlerines, originaires d'Asie mineure, qui se rendirent en Palestine et à Rome et échappèrent aux Sarrazins à Capoue ; fêtées le 25 septembre.
 Aurélie de Rome, sainte, vierge, et martyre, est fêtée le  par l'Église catholique.
 Aurélie de Ratisbonne (+ 1027), ou Aurélie de Strasbourg ou Aurèle, fille de Hugues Capet et sœur du roi Robert le Pieux, rejoint saint Wolfgang, évêque de Ratisbonne, qui lui fait construire un ermitage ; fêtée localement, notamment à Strasbourg, le 15 octobre.

Références

Voir aussi 
 Sainte-Aurélie